Trouille peut faire référence à :
 un mot familier pour la peur,
 Trouille, une rivière du nord de la France et de Belgique,
 Trouille, un roman de Marc Behm,
« La Trouille », un personnage de fiction. Voir : La Terre, film dirigé par le réalisateur André Antoine, adapté du roman La Terre d’Émile Zola (1887),
 un mot péjoratif Wallon désignant une prostituée,

Personnes 
 Clovis Trouille (1889-1975), un peintre français,
 Jean-Nicolas Trouille (1750-1825), un ingénieur et homme politique français,

Homonymie de patronyme